Matojärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Matojärvi (Hietaniemi socken, Norrbotten), sjö i Övertorneå kommun,  (36,1 ha)
Matojärvi, Övertorneå kommun by i Hietaniemi socken i södra Övertorneå kommun, 
Matojärvi (Junosuando socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (6,76 ha)
Matojärvi (Korpilombolo socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (5,56 ha)
Matojärvi, Lappland, sjö i Kiruna kommun,  (34,4 ha)

Finland
 Matojärvi (sjö i Finland)

Se även
 Matojärvi ishall, idrottsplats i Kiruna, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn